Toto je seznam hor a kopců na Faerských ostrovech.

Seznam hor a kopců

Reference

Externí odkazy 
 

 
Faerské ostrovy